16 Dywizja Strzelców – związek taktyczny piechoty Armii Czerwonej.
W czerwcu 1941 roku w składzie 27 Armia (ZSRR) Okręgu Bałtyckiego.

Struktura organizacyjna 
W jej skład wchodziły:
 156 Pułk Strzelecki
 167 Pułk Strzelecki
 249 Pułk Strzelecki
 224 Pułk Artylerii
 232 Pułk Artylerii,
 batalion przeciwpancerny,
 batalion artylerii przeciwlotniczej,
 batalion zwiadu,
 batalion saperów
 inne służby.

Linki zewnętrzne 
 

Radzieckie dywizje piechoty